Rockfish (Carolina do Norte), uma região censo-designada da Carolina do Norte, nos Estados Unidos.
Rio Rockfish
Rockfish (filme)
Morone saxatilis

Desambiguação